Festa Major de Gràcia, del barri de Gràcia (Barcelona)
 Festes de Gràcia (Maó), festes patronals de Maó (Menorca)